Бо́тев ()

Прізвище 

 Христо Ботев (1849–1876) — болгарський громадський діяч, поет і публіцист

Футбольні клуби 

 Ботев (Враца) — болгарський футбольний клуб
 Ботев (Криводол) — болгарський футбольний клуб
 Ботев (Луковит) — болгарський футбольний клуб
 Ботев (Пловдив) — болгарський футбольний клуб

Болгарські прізвища